

Fogalmi halmaza 
Építészeti, régészeti és művészeti emlékek összessége.
 Műemlék épületek, -településrészek, -települések
 Ásatási leletek
 Műalkotások (anyagi és szellemi): Festmény, műtárgy, zene, irodalom
 Hagyományok (társadalmi, kulturális, néprajzi)

Részhalmazok (és példák)

Építészet 
Településnyomok feltáratlan, vagy ásatási feltárásai: korábbi civilizációs építkezések alapfalai, úthálózata, közművei. Pl. őskori, kőkori, ókori, római-, szarmata, honfoglalás kori középkori stb. építmények terepszint alatt feltárt maradványai, melyeket dokumentálás és konzerválás után visszatemettek, vagy bemutatásra kiépítettek.Különösen jelentős építészeti-, mérnöki építmények és létesítmények hatóság által műemléki és egyéb védettségi listába vétele.  Lehet rom vagy ép állapotú állapotú.

Régészet 
Ásatási leletek (feltárt és feltáratlan) összessége. Korábbi közösségi élet emlékei: település- és termelési struktúrák maradványai (pl aquaductus nyomai, római-középkori utak, egykori öntözőcsatornák, stb); kultikus cselekmények helyei és kellékei; temetkezési helyek, tárgyi emlékek és szokások. Régészet által feltárható műalkotások, szobrok, épületdíszítések (pl mozaikok, freskók). Korabeli fegyverzet, használati tárgyak, ékszerek.

Műalkotások

Anyagi műalkotások 
Szobrászat, festészet, ékszerészet, díszítőművészet, fotó- és filmművészet alkotásai.

Szellemi műalkotások

Anyagi hordózón
Ide tartoznak a zeneművészet és az irodalom valamint a költészeti alkotásai.

Nem anyagi hordozón
Közösségi- és néphagyományok, szokások, népzene, táncok/néptáncok, népdalok, népmesék.

Társadalmi-közösségi hagyományok (születés; felnőtté avatás; házasodás; gyermekáldás; meghalás-vallási hagyományok), népcsoportokhoz és tájakhoz is kötődő ünnepek és ünnepkörök.

Orvoslási szokások és gyógymódok.

Természethez kötődő tudás, és szokások: Galaxishoz (Tejút), Naphoz, Föld keringéséhez (évszakos, napfordulós) és Holdhoz kapcsolódó ünnepkörök. Egyéb természeti erőkhöz köthető hagyományok, cselekmények, mesék, mondák, táncok.

Az emberi és állati lét mulandóságához és a Lélek halhatatlanságához köthető kollektív tudattalan tartalmai, és az erre épülő mondák, mesék, átörökített tudás, vallások.

Cikkek a  "Kulturális örökség fogalma" témakörben 
 SONKOLY GÁBOR: A kulturális örökség fogalmának értelmezési és alkalmazási szintjei
 Paládi-Kovács Attila: A nemzeti kulturális örökség fogalma, tárgya; Örökség, hagyomány, néprajz
 Wessely Anna : A kulturális örökség fogalmának változásai

Magyarország kulturális élete